

Sigle 
 Tropospheric Emission Spectrometer – strumento per satellite sviluppato per analizzare la troposfera terrestre
Thoracic endometriosis syndrome, ovvero endometriosi toracica

Aziende 
  TES Automation – azienda di automazione per l'assemblaggio

Codici 
 TES – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto di Tessenei (Eritrea)
 TES – codice identificativo del VOR/DME di Tessera, radioassistenza per la navigazione aerea
 tes – codice ISO 639-3 della lingua tengger